Plansee steht für:

 Plansee (Tirol), See im Bezirk Reutte, Tirol
 Plansee Group, österreichische Unternehmensgruppe im Bereich Metallverarbeitung
 Plansee SE, österreichisches Unternehmen, Tochterunternehmen der Plansee Group